Карстен Томас Болл (; родился 20 июня 1987 года в Ньюпорт-Бич, США) — потомственный австралийский теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде; финалист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2005); бывшая девятая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Карстен — один из трёх сыновей Сиднея и Дебры Боллов; его братьев зовут Кэмерон и Кристиан. Отец семейства в 1970-е годы входил в группу сильнейших теннисистов Австралии в парном разряде, а после завершения карьеры обосновался в США, где женился и стал отцом; из-за этого его дети имеют двойное — австрало-американское — гражданство.

Болл-младший в теннисе с четырёх лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2005 году. В 2007 году выигрывает два турнира из серии ITF Futures. В 2008 выигрывает ещё один турнир данной серии, а в августе получает специальное приглашение от организаторов Открытого чемпионата США принять участие в турнире. Для Карстена это стал как первый Турнир Большого шлема, так и в целом ATP в котором турнира его соперником сталон принял участие в основной сетке. Его выступление в США закончилось уже в первом раунде, где он проиграл сербу Виктору Троицки. В начале 2009 года дебютирует на Открытом чемпионате Австралии. В марте и июне ему удается выиграть ещё два турнира серии ITF Futures. В июле 2009 года, пройдя через квалификационный отбор, Карстен Болл принял участие в турнире в Лос-Анджелесе. В первом раунде он одержал первую победу в основной сетке на турнирах такого уровня. Его соперником был француз Марк Жикель, которого он обыграл со счетом 6-2, 7-6(6). Во втором раунде он встретился с 29-м теннисистом в мире на тот момент Дмитрием Турсуновым, которого сумел выиграть благодаря отказу Дмитрия от продолжения участия в матче при счете 6-4, 0-1 в пользу Карстена. Таким образом Карстен оказался в четвертьфинале турнира, где его соперником стал американец Джон Изнер, которого он в итоге победил 6-4, 6-4 и оформил выход в полуфинал турнира. На этой стадии турнира его соперником стал Леонардо Майер. Выиграв у него со счетом 7-5, 7-6(3), Карстен Болл неожиданно для многих специалистов вышел в финал турнира ATP, находясь на тот момент на 205-м месте в рейтинге теннисистов. В решающем матче он уступает победителю соревнований Сэму Куэрри 4-6, 6-3, 1-6. В августе 2009 года в соревнованиях мужских пар Открытого чемпионата США вместе с Крисом Гуччоне сумел дойти до четвертьфинала турнира.

В июле 2010 года выигрывает первый для себя турнир из ATP Challenger Series в Лексингтоне. В этом же месяце вместе со своим соотечественником Крисом Гуччоне выигрывает первый парный титул на турнире ATP в Ньюпорте.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Ньюпорт-Бич
Теннисисты Австралии